Rodrigo Chávez puede hacer referencia a:

 Rodrigo Chávez, futbolista argentino.
 Rodrigo Chávez, presentador de televisión, actor y realizador peruano.